

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Niwki Książęce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Międzybórz
 Niwki Książęce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie